Il gruppo del calomelano è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo del calomelano 
 Calomelano
 Kuzminite
 Moschelite

Note 

Calomelano